Лонвільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Лонвільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале